Pyrgetós kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Pyrgetós (ort i Grekland, Nomós Larísis), Thessalien, 
 Pyrgetós (ort i Grekland, Trikala), Thessalien, 

Robotskapade Greklandförgreningar